Spätbarock steht für:
 Teil des Barock, Epoche der europäischen Kunstgeschichte
 Synonym für die nachfolgende Epoche des Rokoko
 Abschnitt der Musikgeschichte, siehe Barockmusik #Spätbarock